"Noé" pode ser:

Noé, heroi bíblico responsável pela construção da Arca de Noé, segundo passagens da Bíblia; 
Noé (filme), filme estadunidense de 2014 baseado na história bíblica da Arca de Noé;
Noé (Yonne), comuna francesa na região administrativa da Borgonha, no departamento de Yonne;
Noé (Livro de Mórmon), rei que governou o povo de Néfi, segundo o Livro de Mórmon.

Pessoas
Gaspar Noé, cineasta argentino;
Ignacio Noé, ilustrador e quadrinista argentino.